

Događaji 
 Aleksandar I. Makedonski nasljeđuje oca na prijestolju

Rođenja

Smrti